Plagiogyria är ett släkte av ormbunkar. Plagiogyria ingår i familjen Plagiogyriaceae.

Plagiogyria är enda släktet i familjen Plagiogyriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Plagiogyria